La Baltic Basketball League 2014-2015 è stata l'11ª edizione della Lega Baltica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del Šiauliai, al secondo successo consecutivo, sui lettoni del Ventspils.

Per la prima volta nella storia della manifestazione partecipano squadre russe.

Squadre partecipanti

Formato 
Nella prima fase, denominata Regular Season, le 19 squadre sono divise in 2 gironi da 7 squadre, e un girone da 6 squadre, si incontrano in partite di andata e ritorno. Le migliori 4 squadre di ogni girone, oltre alla migliore 5a in assoluto, a cui si aggiungono Šiauliai, Ventspils e Tartu Ülikooli, passano alla fase successiva, ad eliminazione diretta, che parte dagli ottavi di finale.

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Top 16

Tabellone

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
BBL MVP:  Gintaras Leonavičius,  Šiauliai

Note

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2014-2015
 EuroChallenge 2014-2015
 Eurocup 2014-2015
 Lega Adriatica 2014-2015
 Balkan International Basketball League 2014-2015
 VTB United League 2014-2015

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
Baltic Basketball League